Xiaochang bezeichnet:

 Xiaochang (孝昌县), Kreis der Stadt Xiaogan in der chinesischen Provinz Hubei
 Xiaochang (Guyuan) (小厂镇), Großgemeinde im Kreis Guyuan in der chinesischen Provinz Hebei
 Xiaochang (Lianghe) (小厂乡), Gemeinde im Kreis Lianghe in der chinesischen Provinz Yunnan
 Xiaochang (Zunhua) (小厂乡), Gemeinde der Stadt Zunhua in der chinesischen Provinz Hebei